Ziyang (资阳) est une ville de la province du Sichuan en Chine ;
 Le xian de Ziyang (紫阳) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine ;
 Le district de Ziyang (资阳) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.

Homonymie de toponyme